ORN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Orano-Ahmed Benbella, Orano, Algeria

fr:ORN